Manastir peut désigner :
en Macédoine (le nom étant écrit ) 
le nom ottoman  de la ville de Bitola ;
Manastir, village de la municipalité de Prilep ;
en Bulgarie (le nom étant écrit ) 
Manastir, village de l'obchtina de Khaskovo, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Manastir, village de l'obchtina de Laki, situé dans l'oblast de Plovdiv ;
Manastir, village de l'obchtina de Provadiya, situé dans l'oblast de Varna.
en Serbie (le nom étant également écrit ) 
Manastir, un village situé dans la municipalité de Niška Banja et sur le territoire de la Ville de Niš, district de Nišava ;
en 
Manastır Çayı, une rivière de Turquie.